Die Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 24 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Wasselonne. Der Name bezieht sich auf den das Gebiet durchquerenden Fluss Mossig und die Lage an der Elsässer Weinstraße.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté de communes des Coteaux de la Mossig und Communauté de communes de la Porte du Vignoble.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Mossig Vignoble
Gegründet 2017